Przytulaki – polski serial animowany emitowany na kanale TVN Style w latach 2006-2007.

Bohaterowie

Główni

 Smok Zielony

 Zając Puchaty

 Kot Pasiasty

 Przytulanka

Drugoplanowi

 Wesołek

Wersja polska 
Scenariusz i reżyseria: Katarzyna Iga Gawęcka
Udźwiękowienie: Wojciech Staroniewicz
Postaciom głosu użyczył: Dariusz Szymaniak
Animacja: Marek Szal
Montaż: Marcin Szymański
Scenografia i projekty plastyczne: Magdalena Nowak

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Polskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2007
Programy TVN